Сан Лорензо Кваутенко има више значења:

 Сан Лорензо Кваутенко (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Лорензо Кваутенко (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику